Тилтепек има више значења:

 Тилтепек (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тилтепек (Атотонилко ел Гранде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику